Епархия Тэджона () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Тэджон, Южная Корея. Епархия Тэджона входит в митрополию Сеула. Кафедральным собором епархии Тэджона является церковь святой Терезы из Лизьё.

История 
23 июня 1958 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Sacro suadente, которой учредил апостольский викариат Тэджона, выделив его из апостольского викариата Сеула (сегодня — Архиепархия Сеула).

10 марта 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Fertile Evangelii semen, которой преобразовал апостольский викариат Тэджона в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Andrien-Jean Larribeau (1958 — 1963);
 епископ Peter Hoang Min Syeng (1965 — 1984);
 епископ Joseph Kyeong Kap-ryong (1984 — 2005);
 епископ Лазарус Ю Хын Сик (2005 — 2021 — назначен префектом Конгрегации по делам духовенства).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Sacro suadente, AAS 51 (1959), стр. 152 
  Булла Fertile Evangelii semen, AAS 54 (1962), стр. 552

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

 Католические епархии Республики Корея